Wilkie bezeichnet:
 Wilkie (Saskatchewan), Kleinstadt (Town) in Saskatchewan, Kanada

Wilkie ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Wilkie (* 1948), britischer mathematischer Logiker
 Andrew Wilkie (* 1961), australischer Politiker
 Colin Wilkie (1934–2020), britischer Singer-Songwriter

 Derry Wilkie (1941–2001), britischer Musiker
 Lee Wilkie (* 1980), schottischer Fußballspieler
 Natalie Wilkie (* 2001), kanadische Para-Ski-Sportlerin
 Robert Wilkie (* 1962), US-amerikanischer Politiker, Anwalt und Regierungsbeamter
 Simone Wilkie (* 1964), australische Generalin
 Vincent Wilkie (* 1969), britischer Popmusiker